Бразаускас (Brazauskas) — литовская фамилия. Известные носители:

 Бразаускас, Альгирдас Миколас (1932—2010) — политический деятель, президент и премьер-министр Литовской Республики.
 Бразаускас, Ромуальдас (род. 1960) — баскетбольный судья.
 Бразаускас, Эдуардас Стасио (1922—1996) — валторнист, дирижёр и музыкальный педагог, заслуженный артист Литовской ССР.